Der Begriff Kitu ist:

 die indianische Bezeichnung (auf Kichwa bzw. Quechua) für die Stadt Quito in Ecuador
 die Bezeichnung für ein indianisches Volk im Raum Quito, das zu den Kichwa-Indianern gehört, siehe Kitu Kara